Javier Filardi – pallavolista argentino
 Massimo Filardi – allenatore di calcio, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano